USS Cheyenne — кораблі ВМС США, названі на честь міста Шаєнн, штат Вайомінг.

 USS Cheyenne (1898) — буксир, збудований у 1898 році. У 1990 році проданий.
 USS Cheyenne (BM-10) — монітор типу «Арканзас». Збудований у 1902 році під назвою «USS Wyoming (BM-10)». У 1909 році перейменований на «USS Cheyenne (BM-10)», щоб звільнити назву для лінійного корабля USS Wyoming (BB-32). Зданий на злам у 1939 році.
 USS Cheyenne (CL-86) —  легкий крейсер типу «Клівленд». В процесі будівництва перейменований на «USS Vicksburg (CL-86)». На службі протягом 1944-1947 років. Виключений зі складу флоту у 196ц році, у 1964 році зданий на злам.
 USS Cheyenne (CL-117)  — планований легкий крейсер типу «Фарго». Закладений у 1944 році, але у 1945 році будівництво скасоване.
 USNS Cheyenne (T-AG-174) — допоміжний корабель, збудований у 1945 році. Зданий на злам у 1973 році.
 USS Cheyenne (SSN-773) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1999 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни